Ба́рри () — округ в штате Мичиган, США. Официально образован 29-го апреля 1829 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 59 173 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 494,431 км2, из которых 1 432,271 км2 суша и 62,160 км2 или 4,200 % это водоемы.

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 56 755 жителей в составе 21 035 домашних хозяйств и 15 986 семей. Плотность населения составляет 39,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 23 876 жилых строений, при плотности застройки около 17,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 97,39 %, афроамериканцы — 0,24 %, коренные американцы (индейцы) — 0,46 %, азиаты — 0,27 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,50 %, представители двух или более рас — 1,12 %. Испаноязычные составляли 1,46 % населения независимо от расы.

В составе 35,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 64,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 7,70 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 24,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 19,50 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 7,70 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,68 человека, и средний размер семьи 3,06 человека.

Возрастной состав округа: 27,20 % моложе 18 лет, 7,50 % от 18 до 24, 29,00 % от 25 до 44, 24,60 % от 45 до 64 и 24,60 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 99,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 98,80 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 46 820 USD, на семью — 51 794 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 38 991 USD против 26 387 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 20 636 USD. Около 3,90 % семей и 5,50 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 5,90 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 5,90 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Барри, штат Мичиган
 Национальная ассоциация округов США
 Clarke Historical Library
 Barry County, MI GenWeb. Many history and genealogy pages.

Округа Мичигана